Ината (Инната) Дмитриевна Мамонова (1935—2010) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, профессор. Стояла у истоков банковского аудита в России, подготовила немало студентов, магистрантов, аспирантов и аудиторов. Участвовала в переподготовке руководящих работников Банка России.

Автор ряда работ.

Биография 
Родилась 30 мая 1935 года в селе Пороги Лесного района Калининской (ныне Тверской) области.

Образование 

 1953 год — окончила школу;
 1953 год — поступила в Московский финансовый институт (МФИ, ныне Финансовый университет при Правительстве РФ), который окончила с отличием по специальности «Финансы и кредит».

Научная степень 

 1965 год — защитила кандидатскую диссертацию на тему «Роль Госбанка в укреплении платежной дисциплины» в МФИ;
 1990 год — защитила докторскую диссертацию и присвоено звание доктора экономических наук.

Научное звание 

 1971 год — доцент;
 1993 год — профессор;
 член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России;
 академик Российской Народной академии наук.

Работа 

 с 1957 года — работала в Бауманском отделении Госбанка города Москвы. Затем была переведена в центральный аппарат правления Госбанка СССР, в планово-экономическое управление, отдел отраслевых финансов; 
 десять лет проработала в Госбанке, пройдя путь от консультанта до заместителя начальника отдела научных исследований;
 1971 год — поступила на работу в Московский финансовый институт, где ей было присвоено ученое звание доцента;
 заместитель заведующего кафедрой по методической работе, выполняла общественные поручения; 
 секретарь партбюро кредитно-экономического факультета в МФИ; 
 декан по работе с иностранными учащимися МФИ; 
 участвовала в зарубежных научных командировках и стажировках.

Достижения 

 За годы своей деятельности Ината Мамонова опубликовала ряд научных и методических работ, включая монографии «Эффективность банковского кредита», «Банк и платежная дисциплина».

Награды 

 1999 год — награждена премией Президента РФ в области образования за создание монографии «Банковская система России. Настольная книга банкира»;
 «В память 850-летия Москвы»;
 «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»;
 Юилейная медаль в связи с 50-летием Госбанка СССР.

Смерть 
Умерла 7 июня 2010 года в Москве. В Финансовом университете на ул. Кибальчича, где работала Ината Дмитриевна, есть аудитория ее имени.

Литература 
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации в лицах. Колл. авт. — Под общ. ред. Ректора Финансовой академии А. Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2003. ISBN 5-279-02806-1.
 История Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. / Колл, авт.; Под ред. и с предисл. А.Г. Грязновой. — 2-е изд., доп. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.: ил. Вкл. I-LXIV. ISBN 5-279-02464-3.

Примечания

Ссылки 
 МАМОНОВА ИНАТА ДМИТРИЕВНА
 Памяти Иннаты Дмитриевны Мамоновой

Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации